Alex Telles – calciatore brasiliano
 Arthur Telles Cramer Ribeiro – ex schermidore brasiliano
 Caetano Emanuel Viana Telles Veloso – cantautore e chitarrista brasiliano
 Eleonora Telles de Menezes – nobildonna portoghese
 Gonçalo Ribeiro Telles – politico portoghese
 José Telles da Conceição – altista e velocista brasiliano
 Libânia do Carmo Galvão Mexia Telles de Albuquerque – religiosa portoghese
 Lygia Fagundes Telles – scrittrice brasiliana
 Sylvia Telles – cantante brasiliana